Astara – miasto w Iranie
 Astara – miasto w Azerbejdżanie
 Astara – rejon w Azerbejdżanie